Sergueï Balanovich (en , en ), né le  à Pinsk en Biélorussie, est un footballeur international biélorusse, qui évolue au poste de milieu droit.

Biographie

Carrière de joueur  

Sergueï Balanovich dispute 10 matchs en Ligue Europa, pour trois buts inscrits, et deux matchs en Coupe Intertoto.

Carrière internationale 
Sergueï Balanovich compte 23 sélections et 2 buts avec l'équipe de Biélorussie depuis 2012. 

Il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Georgi Kondratiev pour un match amical contre la Lituanie le  (1-1). Par la suite, le , il inscrit son premier but en sélection contre Israël, lors d'un match amical (victoire 2-1).

Statistiques

Palmarès 
 Chakhtior Soligorsk
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2014
 Champion de Biélorussie en 2020.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur de l'Amkar Perm
Naissance en août 1987
Naissance à Pinsk